Smart Money – film del 1931 diretto da Alfred E. Green
Smart Money – film del 1986 diretto da Bernard Rose
Smart Money – film del 1996 diretto da Alex Hennech
Smart Money – cortometraggio del 2003 diretto da Jay Smith